Аньє́р-сюр-Блур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 60 км на південний схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 86 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 179,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аньєр-сюр-Блур на сайті французького Національного інституту географії
 Аньєр-сюр-Блур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аньєр-сюр-Блур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна